Stadtplätze mit dem Namen Rudolfplatz gibt es in: 

 Berlin-Friedrichshain, siehe Rudolfplatz (Berlin), an dem unter anderem die Zwinglikirche steht
 Braunschweig, gelegen im Westlichen Ringgebiet
 Köln als Teil einer Ringstraße, siehe  Rudolfplatz (Köln)